Název Lisovice má více sídel:
 Lisovice (Zlonice), část městyse Zlonice v okrese Kladno (k. ú. Lisovice)
 Lisovice (Chrást), část obce Chrást (okres Příbram) v okrese Příbram
Podobný název mají 
 Lysovice, obec v okrese Vyškov